Italienischer Kohl steht für verschiedene Varianten des Gemüsekohls (Brassica oleracea), darunter mindestens:
 Palmkohl (Brassica oleracea var. palmifolia)
 Blumenkohl (Brassica oleracea var. botrytis)
 Broccoli (Brassica oleracea var. italica)